Hill kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Frederick Hill
 Charles A. Hill
 David R.A. Hill
 Dennis S. Hill
 Ernest Hill
 Ellsworth Jerome Hill
 John Hill
 John Edwards Hill
 John Eric Hill
 Kenneth D. Hill
 Lionel Hill
 Samantha L.L. Hill
 Steven Richard Hill
 Walter Hill
 William Charles Osman Hill

Robotskapade auktorsförkortningar